«Старая гвардия» — художественный фильм Сергея Герасимова, снятый в 1941 году.

Сюжет 
Проводив сыновей на фронт летом 1941 года, старики-пенсионеры заменяют их у заводских станков…

В ролях 
 Борис Пославский
 Борис Блинов
 Петр Кириллов
 Елена Кириллова

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Семен Полоцкий, Матвей Тевелев
 Режиссёр: Сергей Герасимов
 Оператор: Моисей Магид
 Художник: Семен Мейнкин
 Звукооператор: Захар Залкинд

Ссылки 

Фильмы СССР 1941 года
Короткометражные фильмы СССР
Фильмы Сергея Герасимова
Фильмы студии «Ленфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне, созданные во время неё
Фильмы на русском языке